Евге́ний Крю́ков: Крюков, Евгений Александрович (род. 1995) — российский биатлонист.